Camille Renault peut dsogner :
 Camille Renault, un sculpteur français ;
 Camille Renault, surnommé Big Boy, un collectionneur français.